Щраус може да се отнася за някое от следните понятия.
__БЕЗСЪДЪРЖАНИЕ__

Биология 
 щраус – най-едрата птица

Личности

Композитори 
 Семейство Щраус:
 Йохан Щраус (баща) (1804 – 1849) – австрийски композитор, диригент и цигулар
 Йохан Щраус (син) (1825 – 1899) – австрийски композитор, син на Йохан Щраус (баща)
 Йозеф Щраус (1827 – 1870) – австрийски композитор, син на Йохан Щраус (баща)
 Едуард Щраус (1835 – 1916) – австрийски композитор, син на Йохан Щраус (баща)
 Рихард Щраус (1864 – 1949) – германски композитор и диригент

Други 
 Давид Фридрих Щраус (1808 – 1874) - германски философ, основоположник на младохегелианството
 Франц Йозеф Щраус (1915 – 1988) - германски политик, лидер на Християн-социалния съюз (ХСС), министър-президент на Бавария, федерален министър на Западна Германия